Gli 800 m piani femminili si sono tenuti il 1, 2 e 4 settembre 2011. I tempi di qualificazione erano 1'59"80 (A) o 2'01"30 (B).

Risultati

Batterie 
Le prime 4 di ogni batteria (Q) e i 4 tempi migliori (q) si qualificano in semifinale.

Semifinali 
Si qualificano in finale le prime 2 di ogni batteria e i 2 tempi più veloci.

Finale 

Campionati del mondo di atletica leggera 2011
800 metri piani ai campionati del mondo di atletica leggera